Johan van Saksen (1468-1532)
 Johan van Saksen (1498–1537), erfprins van Saksen
 Johan van Saksen (1801-1873)